Moybin 

 ist der frühere Name des Ortes Oybin im Landkreis Görlitz, siehe Oybin
 ist der frühere Name des Berges Oybin im Zittauer Gebirge, siehe Oybin (Berg)

Moybin ist der Name folgender Personen:
 Ambrosius Moibanus (auch: Moyben, Moiban, Moybin, Moywen, Mecodiphrus; 1494–1554), deutscher Humanist, evangelischer Theologe und Reformator